Поліксена:

 Поліксена — персонаж давньогрецької міфології,
 Поліксена (Zerynthia polyxena) — метелик родини Косатцевих (Papilionidae).
 Поліксена Гессен-Рейнфельс-Ротенбурзька (1706—1735) — друга дружина короля Сардинії Карла Еммануїла III .

Див. також 
 Поліксен (значення)